Бородин, Николай:
 Бородин, Николай Андреевич (1861—1937) — русский ихтиолог, политический деятель и журналист, педагог.
 Бородин, Николай Васильевич (1919—1946) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 
 Бородин, Николай Николаевич (1870—1919) — уральский казак, русский генерал-майор.